

Toponymes

Rohr, commune de l'arrondissement de Roth (Bavière)
 Rohr, commune de l'arrondissement de Schmalkalden-Meiningen (Thuringe)
 Rohr in Niederbayern, commune de l'arrondissement de Kelheim (Bavière) où se trouve l'Abbaye de Rohr

Rohr bei Hartberg, commune de Styrie
 Rohr im Burgenland, commune du Burgenland
 Rohr im Gebirge, commune de Basse-Autriche
 Rohr im Kremstal, commune de Haute-Autriche

Rohr, commune française du Bas-Rhin
 Rohr, ancien quartier de la ville de Bitche en Moselle

Rohr, commune du canton d'Argovie
 Rohr, localité du canton de Soleure

Personnalités 
 Bernd Rohr (1937-2022), coureur cycliste allemand.
 Ferdinand von Rohr (1783-1851), général prussien.
 Ferdinand von Rohr (1805-1873), général prussien.
 Frederick H. Rohr (1896-1965), industriel américain.
 Gernot Rohr (1953-), footballeur allemand.
 Hans-Peter Rohr (1943-), skieur suisse.
 Jean-Philippe Rohr (1961-), footballeur français.
 Oskar Rohr (1912-1988), footballeur allemand, grand-oncle de Gernot Rohr.
 René R. J. Rohr (1905-2000), spécialiste français des cadrans solaires.
 Philip Rohr (1963-), écrivain vaudois.
 Wilhelm Rohr (1877-1930), officier allemand.
 Wolf Detlef Rohr (1926-1982), auteur de science-fiction allemand.

Entreprises 
 Rohr est une chocolaterie à Genève
 Rohr est l'ancien nom de l'entreprise aérospatiale américaine Goodrich Aerostructures Group.

Voir aussi 
 Famille von Rohr, famille de noblesse allemande.
 Chris Von Rohr (1951-),  musicien et producteur suisse.

Patronyme lorrain
Homonymie de toponyme